Für immer und dich bezeichnet:

 eine Tatortfolge, siehe Tatort: Für immer und dich
 einen Song von Rio Reiser